

Sigle 
 Unione Generale del Lavoro – sindacato italiano

Codici 
 UGL – codice vettore ICAO di Inter-Island Air